Bayerische Flugzeugwerke steht für:

 1916 in München gegründetes Unternehmen, Vorläufer von BMW
 1923 in Augsburg gegründetes Unternehmen, 1938 umbenannt in Messerschmitt AG